Холланд (, ) — фамилия и топоним.

Фамилия

А—Г 
 Холланд, Агнешка (род. 1948) — польская сценаристка, режиссёр.
 Холланд, Алиенора, графиня Марч (1370—1405) — английская аристократка.
 Холланд, Андре (род. 1979) — американский актёр кино и телевидения.
 Холланд, Артур (1916—1987) — футбольный арбитр.
 Холланд, Билл (1907—1984) — американский автогонщик, участник чемпионата Формулы-1.
  (род. 1956) — американский баскетболист.
  (род. 1943) — американский художник-иллюстратор.
 Холланд, Вау (1951—2001; наст. имя Херварт Холланд-Мориц) — немецкий журналист и активист компьютерной безопасности, основатель Chaos Computer Club — крупнейшей в Европе ассоциации хакеров.
  (1886—1967) — британский писатель и переводчик.
 Холланд, Вильгельм Людвиг (1822—1891) — немецкий филолог, специалист в области германских и романских языков.
  (1868—1933) — австралийско-новозеландский владелец газет, политик-юнионист.

Д 
 Холланд, Деидре (род. 1966) — нидерландская порноактриса.
 Холланд, Дейв (род. 1946) — британский бас-гитарист и джазовый композитор.
 Холланд, Дейв (1948—2018) — барабанщик групп Trapeze и Judas Priest.
 Холланд, Декстер (настоящее имя Брайан Кит Холланд; род. 1965) — бессменный лидер и гитарист панк-рок-группы The Offspring.
  (род. 1986) — американский бейсболист.
 Холланд, Джеймс (род. 1989) — австралийский футболист.
 Холланд, Дженнифер (род. 1987) — американская актриса.
  (род. 1940) — американский религиозный лидер.
 Холланд, Джимми (род. 1928) — американский врач, учёный, доктор медицины.
 Холланд, Джоан (ок. 1380 — 1434) — английская герцогиня.
 Холланд, Джозайя Гилберт (1819—1881) — американский поэт, писатель, редактор журнала Scribner’s Monthly.
  (род. 1975) — американская певица и исполнительница.
 
  (род. 1965) — американская психофармаколог, психиатр и писательница.
 Холланд, Джулс (род. 1958) — британский музыкант, композитор, телеведущий.

И—Л 
  (род. 1992) — австралийская теннисистка.
 Холланд, Изабель (1920—2002) — американская писательница.
 Холланд, Кен (род. 1955) — канадский хоккеист, вратарь.
  (1883—1924) — американский инженер.
 Холланд, Ланселот (1887—1941) — британский адмирал.

М 
 Холланд, Маргарет (1385—1439) — английская графиня и герцогиня.
 Холланд, Марк (род. 1974) — канадский политик.
  (род. 1945) — английский биограф и редактор.
 Холланд, Мэтт (род. 1974) — ирландский футболист.

О—П 
 Холланд, Отто (умер 1359) — английский рыцарь.
 Холланд, Питер (род. 1991) — канадский хоккеист.

Р 
 Холланд, Ричард де (около 1420 — около 1480) — шотландский поэт.
  (ок. 1283—1328) — английский дворянин.

С 
  (1889—1950) — британский адмирал.
 Холланд, Сидней (1893—1961) — 25-й премьер-министр Новой Зеландии (1949—1957).
  (1892—1971) — губернатор Флориды (1941—1945), сенатор от Флориды (1946—1971).
 Холланд, Стив (род. 1970) — английский футболист.
  (род. 1958) — австралийский пловец.

Т 
  — английский петролог, геолог.

У—Я 
  (род. между 1975 и 1985) — англо-американский музыкант, диджей, саунд-продюсер.
 Холланд, Уилла (род. 1991) — американская актриса.
 
  (1552—1637) — учитель, врач и переводчик.
 Холланд, Чарльз (род. 1946) — американский генерал и военный деятель.
 Холланд, Эдмунд, 4-й граф Кент (1384—1408) — английский граф и барон.
  (1386 — после 1413) — английская дворянка.
 Холланд, Эмбер (род. 1974) — канадская кёрлингистка.
 Холланд, Эми (род. 1953) — американская певица.

Составные фамилии 
  (1735—1811) — английский художник-портретист и политик.
 Холланд-Корн, Кедра (род. 1974) — американская баскетболистка.

Имя 
 Роден, Холланд (род. 1986) — американская актриса кино и телевидения.
 Тейлор, Холланд (род. 1943) — американская актриса театра, кино и телевидения.

Холланды 
 Холланды
 Барон Холланд
 
 Граф Холланд

Топонимы 
Населённые пункты США
  — город в Айове.
 Холланд — город в Арканзасе.
  — городок в Вермонте.
  — городок в Висконсине, округ Браун.
  — городок в Висконсине, округ Ла-Кросс.
  — городок в Висконсине, округ Шебойган.
  — городок в Индиане.
  — городок в Массачусетсе.
 Холланд — город в Миннесоте.
  — город в Миссури.
  — город в Мичигане.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — деревня в Огайо.
  — городок в Техасе.
Тауншипы США
  — в Иллинойсе.
  — в Канзасе.
 Холланд — в Миннесоте.
  — в Мичигане.
  — в Нью-Джерси.
Прочие топонимы США
 Холланд — остров Мэриленда.
  — нейборхуд Миннеаполиса (Миннесота).

Составные топонимы 
Великобритания
  (ранее — Ап-Холланд) — деревня в Уэст-Ланкашире.
  — деревня в Северном Линкольншире.
  — городок в Эссексе.
  — район и общественный парк в Кенсингтон и Челси (Лондон).

США
  — деревня в Иллинойсе.
  — деревня в Огайо.
  — боро в Пенсильвании.
  — поселение в Южной Дакоте.
  — деревня в Иллинойсе.
  — тауншип в Мичигане.

Прочие страны
  — деревня в Онтарио (Канада).

См. также